Соль:

 Соли — класс химических соединений.
  — противогололёдный материал.
 Морская соль — соль, добываемая из морской воды.
  — соль, переносимая ветром при соприкосновении с прибойной волной.
 Нюхательная соль — сильнопахнущая ароматическая смесь.
  — средство для купания.
  — противокашлевое средство.
 Соль — общее неформальное название группы дизайнерских наркотиков, обладающих психостимулирующим действием.
 Соль (криптография) — препятствие для взлома паролей.
 Соль (мифология) — персонификация Солнца в скандинавской мифологии.

Специя, консервант 
 Основная статья: 
 Поваренная соль — хлорид натрия (NaCl).
 Йодированная поваренная соль
  — поваренная соль, используемая при приготовлении масла и сырных продуктов для придания вкуса и действует как пищевой консервант.
 Приправленная соль — смесь поваренной соли, ароматических трав, специй, других ароматизаторов, иногда с добавлением глутамата натрия.
 
  — приправленная соль, изготовленная из смеси высушенного молотого чеснока и поваренной соли с присадкой, препятствующей слёживанию (например, силикат кальция).
 Кавказская соль — соль с приправами, входящая в кухню разных народов Кавказа.
 Сванская соль
  — это приправа, разработанная в конце двадцатого века с целью смешивания ароматов соли и масла.
  — грубая пищевая соль без распространённых добавок; используется во время приготовления блюд, а не как столовая соль; состоит преимущественно из хлорида натрия и может включать средства против слипания.
 Нитритная соль — консервант, используется в мясоперерабатывающей промышленности для посола мясного сырья.

 В религии
 Четверговая соль (чёрная соль) — продукт, используемый в русской православной культуре; соль, приготовленная особым способом в Великий четверг Страстной седмицы.
  — использовалась в различных формах на протяжении всей истории христианства.

Денежная единица 
 Соль () — французская средневековая монета.
 Перуанский соль — денежная единица Перу с 1863 по 1985 год.
 Перуанский новый соль () — денежная единица Перу с 1993 года.

Музыка 
 Соль — музыкальный звук (G).
 «Соль» — музыкальный проект радиостанции «Наше радио».
 «Соль» — музыкальное шоу на канале РЕН ТВ.

 Альбомы
 «Соль» — альбом группы «Сурганова и Оркестр» (2007).
 «Соль» — альбом Бориса Гребенщикова (2014).

Фамилия 
 Соль, Мануэль (род. 1973) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Соль, Фран (род. 1992) — испанский футболист, нападающий.
 Соль, Хуан (род. 1947) — испанский футболист.

 Кальдерон Соль, Армандо (1948—2017) — президент Сальвадора в 1994—1999 годах.
 Кальдерон Соль де Эскалон, Милена (род. 1945) — сальвадорская правая политическая деятельница.

Топонимы 
 Соль — железнодорожная станция Донецкой железной дороги.

Населённый пункт 
 Соль (Берн) — коммуна в кантоне Берн (Швейцария).
 Соль (Закарпатская область) — село в Закарпатской области Украины.
 Соль (микрорайон) — микрорайон в составе Соледара, бывший посёлок городского типа.
 Соль (провинция) — регион в северном Сомали.
 Фуэнте-эль-Соль — муниципалитет в провинции Вальядолид (Испания).

Водные объекты 
 Соль (приток Чёрной) — река в России.
 Соль (приток Локчима) — река в Республике Коми.
 Соль (приток Лузы) — река в Республике Коми.

См. также 

  (значения)
 
 Хлеб-соль
 Сельдерейная соль